Het Europees kampioenschap zaalvoetbal 2005 was de vijfde editie van het Europees kampioenschap zaalvoetbal. Het werd van 14 februari 2005 tot en met 20 februari 2005 gehouden in Tsjechië.

Gekwalificeerde teams

Eindtoernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Kleine finale

Finale

Externe links 
 , Archief RSSSF 
 Officiële UEFA website

Voetbal in 2005
Voetbal in Tsjechië
Europees kampioenschap zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Sport in Ostrava